A Thotmesz vagy Dzsehutimesz (ḏḥwtỉ-msỉ; „Thot gyermeke”) ókori egyiptomi név. Legismertebb viselői:

 I. Thotmesz fáraó (XVIII. dinasztia)
 II. Thotmesz fáraó (XVIII. dinasztia)
 III. Thotmesz fáraó (XVIII. dinasztia)
 IV. Thotmesz fáraó (XVIII. dinasztia)
 Thotmesz, vezír II. Amenhotep uralkodása alatt (XVIII. dinasztia)
 Thotmesz, vezír IV. Thotmesz és III. Amenhotep uralkodása alatt (XVIII. dinasztia)
 Thotmesz herceg, főpap, III. Amenhotep fia (XVIII. dinasztia)
 Thotmesz szobrász, a híres Nofertiti-szobor alkotója (XVIII. dinasztia)
 Thotmesz, Kús alkirálya Ehnaton uralkodása alatt (XVIII. dinasztia)
 Thotmesz herceg, II. Ramszesz fia (lásd: II. Ramszesz gyermekeinek listája) (XIX. dinasztia)
 Thotmesz, vezír II. Ramszesz uralkodása alatt (XIX. dinasztia)

Ókori egyiptomi nevek